Rocca Pallavicino ist der Name zweier Burgen in der italienischen Emilia-Romagna:

 Rocca Pallavicino (Busseto) in Busseto
 Rocca Pallavicino (Monticelli d’Ongina), auch Castello di Monticelli d’Ongina, in Monticelli d’Ongina